Der Mercedes Cup 2001 war ein Tennisturnier, welches vom 16. bis 22. Juli 2001 in Stuttgart stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2001 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Amsterdam die Energis Open und in Umag die Croatia Open gespielt, welche anders als der Mercedes Cup, der zur ATP International Series Gold zählte, nur zur Kategorie der ATP International Series gehörten.

Titelverteidiger der Einzelkonkurrenz war der Argentinier Franco Squillari, der in diesem Jahr an sechs gesetzt im Achtelfinale gegen den späteren Finalisten Guillermo Cañas scheiterte. Cañas verlor wiederum dort dem Setzlistenersten Gustavo Kuerten glatt in drei Sätzen. Nach 1998 war es der zweite Titel für ihn in Stuttgart und der 15. seiner Karriere.
Im Doppel siegte die mit einer Wildcard gestartete Paarung aus Cañas und Rainer Schüttler das Turnier, indem sie sich im Finale gegen Michael Hill und Jeff Tarango durchsetzten. Sie traten damit die Nachfolge von Jiří Novák und David Rikl, die im Vorjahr gewannen. Die Titelverteidiger waren dieses Jahr topgesetzt, aber schieden schon im Achtelfinale aus.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 48 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 24 Paaren. Die acht am besten platzierten Spieler im Einzel sowie Paarungen im Doppel erhalten jeweils ein Freilos in der ersten Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 800.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 700.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2001
Tennisturnier in Stuttgart